Аннотированный список выпусков сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 2000 года (первый год выхода журнала) по 2003 год. За этот период было выпущено 12 выпусков (с 408 по 420). После 420-го выпуска киножурнал больше не транслировался в кинотеатрах.

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.